Пак Кин Хє (кор. 박근혜) — південнокорейська політик, лідер Партії великої країни в 2004—2006 і 2011—2012 роках .
 Пак Сін Хє (Хангиль: 박신혜, Ханча: 朴信惠, народилася 18 лютого 1990) — це південнокорейська акторка та співачка.